Röda bron kan avse

en bro över floden Kharmi mellan Georgien och Azerbaidjan, se Röda bron (Kharmi)
en bro över floden Hzardan i Jerevan, se Röda bron, Jerevan